205-я пехотная дивизия () — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны.

История 
Начала формироваться в августе 1939 года как 14-я дивизия ополченцев, базируясь во Фрайбурге. 1 января 1940 года официально появилась в качестве 205-й пехотной дивизии третьей волны призыва. Приняла участие в оккупации Франции, после успешного захвата страны 17 июля 1940 была временно распущена и вновь созвана только в феврале следующего года. Участвовала в боях с советскими войсками, особенно под Великими Луками. В конце 1943 года после боёв под Невелем отступила в Курляндию, где попала в «котёл». Безоговорочно капитулировала 8 мая 1945 года.

Подчинение

Командующие

Структура

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Band 8: Die Landstreitkräfte 201—280. 2. Auflage. Biblio-Verlag, Bissendorf 1979, ISBN 3-7648-1174-9.; S. 18f.

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году